

Караагаш — село, Аягозький район, Абайська область
 Караагаш — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Караагаш — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Караагаш — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Караагаш — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Караагаш — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Караагаш — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Див. також 
 Карагаш
 Карагач